Тобиас — фамилия, имя, происходящее от греческой записи еврейского библейского имени «Тувия» , означающего «милость Божью». Известные носители:

 Тобиас, Владимир Иванович (1929—2011) — советский и российский энтомолог и педагог.
 Тобиас, Герт и Уве (род. 1973) — близнецы, современные художники, работают в паре.
 Тобиас, Джон (род. 1969) — американский художник комиксов, графический дизайнер и геймдизайнер.
 Тобиас, Джордж (1901—1980) — американский характерный актёр театра, кино и телевидения 1920-70-х годов.
 Тобиас, Изабелла (род. 1991) — американская, грузинская, литовская позднее израильская фигуристка выступающая в танцах на льду.
 Тобиас, Лили (1887—1984) — валлийская писательница и активистка избирательного права, труда, мира и «еврейского национального очага» в Палестине
 Тобиас, Мануэль (род. 1971) — бразильский футболист, игрок в мини-футбол.
 Тобиас, Наталья Викторовна (род. 1980) — украинская легкоатлетка.
 Тобиас, Рудольф (1873—1918) ― эстонский композитор и органист, хоровой дирижёр, педагог.
 Тобиас, Филлип (1925—2012) — южноафриканский палеоантрополог.

Вымышленные персонажи 
  — персонаж романа «Дивергент» американской писательницы Вероники Рот.

См. также 
 Тобиаш
 Товия
 Тевье